Czarnogóra w Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci brała udział 2 razy. Nie bierze udziału w konkursie od 2016 roku.

Uczestnictwo 

Legenda:

Kraje w Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci
Eurowizji dla Dzieci
Eurowizja